W.Phillips kan som auktorsförkortning betyda:

 William Phillips (auktor)
 William Phillips (botaniker), (1822–1905), brittisk botaniker och mykolog

Robotskapade auktorsförkortningar